Кристана Сомер Локен () је америчка глумица и модел, рођена 8. октобра 1979. године у Генту, Њујорк (САД).

Филмографија 

|- 
| 1994. || || -{As the World Turns}- || Danielle 'Dani' Andropoulos #3 || 
|- 
| 1996. || || -{Aliens in the Family}- || Tiffany Kindall || 
|- 
| 1996-1997 || || -{Unhappily Ever After}- || Sable O'Brien || 
|- 
| 1997. || || -{Academy Boyz}- || Linda Baker || 
|- 
| 1997-1998 || || -{Pensacola: Wings of Gold}- || Janine Kelly || 
|- 
| 1998-1999 || || -{Mortal Kombat: Conquest}- || Taja || 
|- 
| 2000. || || -{Gangland}- || Angie || 
|- 
| 2000. || || -{D.C.}- || Sarah Logan || 
|- 
| 2001. || || -{Panic}- || Josie || 
|- 
| 2003. || Терминатор 3: Побуна машина || -{Terminator 3: Rise of the Machines}- || T-X || 
|- 
| 2004. || || -{Worn Like a Tattoo}- || Mary's Mother || 
|- 
| 2004. || Прстен Нибелунга || -{Ring of the Nibelungs}- || Brunnhild || 
|- 
| 2005. || Крвава Рејн || -{BloodRayne}- || Rayne || 
|- 
| 2006. || || -{Lime Salted Love}- || Zepher Genesee || 
|- 
| 2007. || || -{In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale}- || Elora || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Америчке глумице
Биографије живих особа